Biasolettia divaricata är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Biasolettia divaricata ingår i släktet Biasolettia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
divaricata